Tatra se poate referi la:

 Munții Tatra
 Tatra Mare
 Tatra Mică

 Muzeul Tatra din Zakopane
 Parcul Național Tatra

 Powiatul Tatra
 Regiunea Tatra

 Tatra (companie)
 ČKD Tatra
 Tatra T4

Vezi și